Cibali – quartiere di Catania
 Stazione di Cibali – stazione della ferrovia Circumetnea
 Cibali – fermata della metropolitana di Catania 
 Stadio Cibali – stadio di Catania